Dororo steht für:

 Dororo (Manga), Manga von Osamu Tezuka (1967) und dessen Anime-Verfilmung
 Dororo, den japanischen Originaltitel des PS2-Videospiels Blood Will Tell: Tezuka Osamu's Dororo (2004)
 Dororo (Film), japanischer Film von Akihiko Shiota (2007)